Die Serie A 1992/93 war die 61. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 6. September 1992 und endete am 6. Juni 1993. Der AC Mailand konnte seinen Titelgewinn erfolgreich verteidigen. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Inter Mailand, Juventus Turin, Lazio Rom und Cagliari Calcio. AC Florenz, AC Ancona und Pescara Calcio und Brescia Calcio stiegen in die Serie B ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Um den vierten Absteiger zu ermitteln, war unter den punktgleichen Teams auf Platz 14 und 15 ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Das Spiel fand am 12. Juni 1993 in Florenz statt. 

Der AC Florenz, ebenfalls mit 30 Punkten, hatte im direkten Vergleich, der nur bei der Abstiegsregelung galt, gegen Brescia und Udine als schlechtester abgeschnitten und war deshalb direkt abgestiegen.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(In Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben)

Weblinks 
 Daten und Tabellen zur Saison 1992/93 auf rsssf.com
 Resultate und Endtabelle auf lega-calcio.it

1992
Fußballsaison 1992/93